Sebald is een Duitse voornaam naar de heilige Sebaldus van Neurenberg die wordt gevierd op 19 augustus. 'Se-' (of Sieg) betekent overwinning en 'bald' moedig.

Voornaam
Sebald Beham (1500–1550), Duitse schilder
Sebald de Weert (1567-1603), Nederlands kapitein en ontdekker van de Falklandeilanden, ook wel Sebald-eilanden.
Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), Nederlandse arts en natuuronderzoeker 
Sebald Rudolf Steinmetz (1862–1940), Nederlandse etnoloog, socioloog en sociograaf
Sebald Rutgers (1879–1961), Nederlandse communistisch ingenieur

Familienaam
William J. Sebald (1901–1980), Amerikaanse diplomaat
W.G. Sebald (1944-2001), Duitse schrijver 
Hans Sebald (1929–2002), Duits-Amerikaanse socioloog